Pfälzisch bezeichnet:
 Pfälzische Dialekte, westmitteldeutsche Mundarten in der Pfalz
 Pfälzer Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Pfalz